Gonzalo Serrano puede referirse a:

Gonzalo Serrano Rodríguez, ciclista español;
Gonzalo Antonio Serrano, médico español;
Gonzalo Serrano Murga, periodista español.